Змагання з кінного спорту в командному триборстві на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 6 по 9 серпня на території Національного центру кінного спорту в районі Деодоро. У змаганнях взяв участь 51 спортсмен з 13-ти країн. 11 збірних пробились на Олімпійські ігри за підсумками кваліфікаційних змагань. Ще 2 країни (Росія та Італія) увійшли в число учасників як «складові» збірні, отримавши ліцензії завдяки кваліфікації достатньої кількості спортсменів на індивідуальний турнір.

Призери

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Змагання 
В залік йдуть результати трьох спортсменів, що набрали найменшу кількість штрафних балів.

Виїздка 
На змаганнях з виїздки оцінюють ступінь контролю вершника над конем і здатність виконати обов'язкові елементи виступу. Також під час виступу оцінюють зовнішній вигляд коня і вершника. Журі виставляє як позитивні оцінки за вдало виконані вправи, так і штрафні бали за різного роду помилки. Після закінчення виступу за спеціальною формулою обчислюється кількість штрафних очок.

Крос 
Змагання з кросу вимагають від коня і його наїзника високого ступеня фізичної підготовленості та витривалості. Дистанція для кросу досить протяжна і має багато перешкод різного типу. Штрафні очки під час кросу нараховуються за збиті перешкоди, за перевищення ліміту часу і за небезпечну їзду.

Конкур 
За кожну збиту перешкоду спортсмену нараховують 4 штрафних бали, за перевищення ліміту часу 1 штрафне очко (за кожну розпочату, понад норму часу, секунду).

Примітки

Посилання 
 Кінний спорт  на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) 

Кінний спорт на літніх Олімпійських іграх 2016